Масловский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Воронежская область 

 Масловский сельсовет Левобережного района города Воронежа (упразднён в 2010 году)

Калужская область 

 Масловский сельсовет Думиничского района (упразднён в 2010 году)

Курганская область 

 Масловский сельсовет Куртамышского района (упразднён в 2017 году)

Московская область 

 Масловский сельсовет Зарайского района (преобразован в 1994 году в сельский округ)

Новгородская область 

 Масловский сельсовет Поддорского района (преобразован в 2005 году в поселение)

Орловская область 

 Масловский сельсовет Орловского района

Смоленская область 

 Масловский сельсовет Вяземского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Свердловская область 

Упразднены в 2017 году.

 Масловский сельсовет Серовского района
 Масловский сельсовет города Ивделя

Татарстан 

 Масловский сельсовет Рыбно-Слободского района (упразднён в 2005 году)

Тверская область 

 Масловский сельсовет Торжокского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Челябинская область 

 Масловский сельсовет Уйского района

Украина 

Маслівська сільська рада

Упразднены в 2020 году.

Киевская область 

 Масловский сельский совет Мироновского района

Черкасская область 

 Масловский сельский совет Шполянского района

Крым

Автономная Республика Крым 

 Масловский сельский совет Джанкойского района (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Масловское сельское поселение)